:De Prins van Oranje (Bredevoort), windmolen in Bredevoort
:De Prins van Oranje (Buren), windmolen in Buren (Gld.)
:De Prins van Oranje (ijzergieterij)

Zie ook
Prins van Oranje (doorverwijspagina)
Prins(es) van Oranje